Лев Аристи́дович Кассо́ (1865, Париж — 1914, Петроград) — российский юрист. Министр народного просвещения Российской империи. Известен по Делу Кассо.

Детство, образование за границей 
Родился, по разным сведениям  или  в Париже, в семье потомственного дворянина и крупного помещика Бессарабской губернии Аристида Степановича Кассо (1838—1920) и его жены Александры Спиридоновны. При рождении записан в книгу регистраций парижской мэрии как Леон Виктóр Константен Кассо́ (Léon Victor Constantin Casso).

Благополучное материальное положение семьи позволило Льву Кассо учиться в парижском Лицее Кондорсе и затем, в 1883—1885 годах, в парижской Школе права (Ecole de droit), где он получил диплом бакалавра.

Для получения высшего образования он переехал в Германию, где поступил (1885) на юридический факультет Гейдельбергского университета. Впоследствии перешёл в Берлинский университет. В берлинской семинарии римского права он провёл два года; выдержал докторский экзамен и защитил в 1889 году диссертацию «Ответственность наследника по завещанию по римскому и современному праву» на получение степени doctor utriusque juris (доктор гражданского права).

Академическая деятельность 
 

Дальнейшая академическая карьера Кассо была связана с Россией.

Дерптский (Юрьевский) университет (1892—1895) 
Для получения права преподавать в российских вузах не имевший российских документов об образовании Кассо должен был получить учёную степень. Успешно выдержав магистерский экзамен в Дерптском (Юрьевском) университете, он был назначен (1892) в нём исполняющим должность доцента церковного права. С 1893 года Кассо стал исправлять должность экстраординарного профессора по кафедре местного остзейского гражданского права, действовавшего в Лифляндской, Эстляндской и Курляндской губерниях. В 1895 году он защитил при юридическом факультете киевского университета Св. Владимира магистерскую диссертацию на тему «Преемство наследника в обязательствах наследодателя», после чего был утверждён экстраординарным профессором на кафедре гражданского права и судопроизводства Харьковского университета.

Основная научная работа Кассо в это период (не считая диссертации) — «Обзор остзейского гражданского права» (1894), напечатанный в «Ученых записках Императорского Юрьевского университета», а потом и отдельным изданием.

Кроме этого, в 1893 году Кассо был избран земским собранием Сорокского уезда Бессарабской губернии, где находились его родовые имения, в почётные мировые судьи на трёхлетний срок.

Харьковский университет (1895—1899) 
В мае 1898 года Кассо защитил в Киевском университете докторскую диссертацию на тему «Понятие о залоге в современном праве». Диссертация была посвящена исследованию правовой природы залога и истории его развития в римском праве, праве России, Франции и Германии и сохранила определённое научное значение до наших дней.

Московский университет (1899—1910) и Лицей в память цесаревича Николая (1908—1910) 
В 1899 году Кассо был утверждён ординарным профессором по кафедре гражданского права Московского университета.

В московский период Кассо написал ряд работ, посвящённых спорным вопросам российского гражданского права. Особо пристальное внимание он уделил вопросам вотчинного (поземельного) права, посвятив им ряд работ, включая и фундаментальный труд «Русское поземельное право» (1906), охвативший все основные вопросы, связанные с правами на недвижимость. Ещё одним направлением деятельности Кассо стала история права. Целый ряд работ профессора был посвящён истории и праву родной ему Бессарабии. Эти занятия не были оставлены Кассо и после того как он занял министерский пост. Основными работами в данной области стали «Византийское право в Бессарабии» (1907), «Россия на Дунае и образование Бессарабской области» (1912—1913), «Пётр Манега. Забытый кодификатор Бессарабского права» (1914).

Нет данных, свидетельствующих о серьёзном интересе профессора Кассо к политической деятельности и министерской карьере в годы его работы в Московском университете. Будучи талантливым преподавателем и крупным специалистом по гражданскому праву, он уделял все своё время научной и педагогической работе.

Одновременно с преподаванием в университете, Кассо читал лекции по гражданскому праву в Константиновском межевом институте и в Императорском Лицее в память цесаревича Николая, директором которого он был в 1908—1910 годах.

Министр народного просвещения (1910—1914) 

С  года — управляющий Министерством народного просвещения, с  года — министр в кабинетах П. А. Столыпина, В. Н. Коковцова и И. Л. Горемыкина. Находился на посту министра до самой смерти  года. С 1911 года — в чине тайного советника.

Будучи убежденным сторонником консервативной, охранительной политики в образовательной сфере, быстро вступил в конфликт с либеральными общественными деятелями. Период министерства Кассо характеризуется реакционными действиями, призванными ограничить либеральные уступки, сделанные в годы революции 1905—1907 годов.

Политика в области среднего образования 
При Кассо проводилась в жизнь программа реформирования среднего образования, сводившаяся в целом к усилению государственного контроля над учебными заведениями. Основными мероприятиями этой программы стали следующие:
 Изданы подробные программы для средних учебных заведений. Ряд современников полагал, что тем самым серьёзно ограничивалась творческая инициатива учителей. Отдельно были введены некоторые ограничения в преподавании общественно-научных дисциплин. К примеру, в преподавании истории было предписано «особенно отмечать роль и значение отдельных выдающихся личностей, не уклоняясь в сторону исторических гипотез и теорий или шатких и научно не оправданных обобщений, например, в области социально-экономической».
 Изданы «Правила о внешкольном надзоре за учениками среднеучебных заведений», в которых школьникам запрещалось находиться на улице после 22 часов летом и после 20 часов зимой, требовалось ношение ими вне школы официально установленной формы одежды.
 Установлен высокий — 2/3 от всех родителей — кворум для собраний, избиравших родительские комитеты, что привело к прекращению деятельности многих таких органов.

Предметом критики оппонентов стало также перераспределение бюджета образования в пользу средних и начальных учебных заведений в ущерб высшим.

Политика в области высшего образования 

Действия министерства в отношении высшей школы были направлены на достижение сходных целей, в частности — ограничения университетской автономии. Университеты воспринимались в то время государственной властью как рассадники неблагонадежности, что приводило к постоянным ограничениям в их деятельности:
 Из университетов были уволены многие профессора и преподаватели либеральной ориентации. Активно практиковалось назначение профессоров на должности в противовес обычной практике их избрания в университетах с последующим утверждением министром. Наибольшую известность получил скандал («дело Кассо») в Московском университете. В начале 1911 года в знак протеста против действий полиции при подавлении студенческих волнений в отставку подало руководство университета — ректор А. А. Мануйлов, помощник ректора М. А. Мензбир, проректор М. А. Минаков. Кассо принял отставки, фактически солидаризировавшись с полицией. Тогда университет демонстративно покинули около 130 преподавателей и сотрудников университета (в том числе 21 профессор), что нанесло значительный ущерб качеству учебного процесса.
 Многие студенты были исключены из высших учебных заведений: так, в 1912 году были уволены все слушательницы Женского медицинского института. Главная причина исключений: политическая неблагонадежность, участие в сходках и т. п.
 Резко выступал против создания студенческих организаций и союзов, исключая полностью лояльные власти организации «академистов», отстаивавшие принципиальную аполитичность вузов.
 Было отказано в расширении Томскому и Саратовскому университетам. Городам Минску и Вильно было отказано в ходатайстве об открытии университетов.
 Подготовка профессорского корпуса была переориентирована с отечественных вузов на заграничные (постановление от января 1912 года).

Парадоксально, что действия юриста Кассо на посту министра зачастую нарушали действующее законодательство, в частности, Временное положение об университетах 1905 года. В 1912 году Совет Санкт-Петербургского университета возбудил в Сенате дело против действий Л. А. Кассо и хотя Сенат поддержал министра, это был вероятно первый случай в российской истории, когда подведомственное учреждение оспаривало в судебном порядке решение главы ведомства..

По сообщениям прессы, 25 июля 1914 года находившийся в Германии Л. А. Кассо был на вокзале избит толпой немецких обывателей по случаю начала Первой мировой войны.

Скончался в Петрограде  года. Согласно завещанию, был похоронен в родовом имении в селе Чутулешты Сорокского уезда.

Награды 

 Орден Святого Станислава 2-й степени (1901);
 Орден Святого Владимира 4-й степени (1906);
 Орден Святой Анны 1-й степени (1913).

 Медаль «В память царствования императора Александра III»;
 Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913).

Отзывы современников 
По словам профессора В. А. Удинцева, Кассо принадлежал к лучшим русским юристам:
Своими научными вкусами и методами разработки юридических тем он возвращает нас к прошлым временам оживления интереса к отечественному праву. Его монографии напоминают нам диссертации старых юристов, уступающих Л. А. Кассо в отношении материала, метода и изящества построений, но несомненно усвоенных им в качестве элемента образования и служивших образцами при изучении родного права. 

Член большевистской фракции Государственной Думы A. E. Бадаев 4 июня 1913 г. выступил с речью, в которой деятельность министерства при Кассо характеризовалась так (проект этой речи написал В. И. Ленин):
Нет более злого, более непримиримого врага просвещения народа в России, чем российское правительство. Девяти десятым населения правительство заграждает путь к образованию. А наше министерство народного просвещения есть министерство полицейского сыска, глумления над молодежью, надругательства над народным стремлением к знанию!

Сочинения 
 Casso L. Die Haftung des Benefizialerben nach römischem und heutigem Rechte. — Berlin, 1889. (Диссертация на степень доктора права)
 Кассо Л. А. Обзор Остзейского права.  — Юрьев, 1896.
 Кассо Л. А. Общие и местные гражданские законы.  — Харьков, 1896.
 Кассо Л. А. Понятие о залоге в современном праве . — Юрьев, 1899. (Диссертация доктора права); 2-е изд.: М., 1999.
 Кассо Л. А. Источники русского гражданского права. — М., 1900.
 Кассо Л. А. Неизвестность хозяина найденной вещи. — М., 1903.
 Кассо Л. А. Здание на чужой земле . — М., 1905.
 Кассо Л. А. Русское поземельное право. — М., 1906.
 Кассо Л. А. Византийское право в Бессарабии. // Ученые записки Императорского Лицея цесаревича Николая. Вып. 1. — М., 1907.
 Кассо Л. А. Россия на Дунае и образование Бессарабской области. — М., 1913.
 Кассо Л. А. Петр Манега. Забытый кодификатор Бессарабского права. — Пг., 1914.

Примечания

Источники 
 Гуляев А. М. Лев Аристидович Кассо // Отчет о состоянии и действиях Императорского московского университета за 1914 год. Ч. 1. — М., 1915. С. 44.
 Ем В. С., Рогова Е. С. Доктор права — Лев Аристидович Кассо  // Кассо Л. А. Понятие о залоге в современном праве. — М., 1999.
 Ивакин В. И. К 150-летию автора первого в России учебника по земельному праву профессора Льва Аристидовича Кассо // Аграрное и земельное право. — 2014. — № 12. — С. 148—150.
 
 
 Романов Ю. В. Наука и власть: наследие Л. А. Кассо  // Труды научной конференции студентов и аспирантов «Ломоносов-99». История. — М., 1999. — С. 76—80.
 Список гражданским чинам первых трех классов. Исправлен по 1 сентября 1914 года. — Пг., 1914. — С. 548
 Удинцев В. А. Лев Аристидович Кассо. Доктор гражданского права // Журнал Министерства народного просвещения: Новая серия. — СПб. 1915. Сентябрь. Ч. 59.

Ссылки 
 Кассо, Лев Аристидович  в Энциклопедии «Петр Аркадьевич Столыпин»
 Верещагин А. Лев Аристидович Кассо: цивилист на службе империи 
 

Выпускники Берлинского университета
Преподаватели Катковского лицея
Директора Катковского лицея
Правоведы Российской империи
Министры просвещения Российской империи
Тайные советники
Монархисты Российской империи
Специалисты по гражданскому праву
Профессора Императорского Дерптского университета
Профессора Императорского Харьковского университета
Профессора Императорского Московского университета
Почётные мировые судьи